Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2017/18 były 26. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 15 lipca 2017, a zakończyły się 13 maja 2018. W lidze uczestniczyło szesnaście drużyn, w tym 3 które awansowały z Pierwszej Dywizji – ,  i . Tytuł mistrzowski zdobył , a królem strzelców został Quincy Promes ze Spartaka.

Drużyny

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze. 

Liderzy:

Wyniki 

|}

Baraże 

W nawiasach podano wyniki po 1. połowie

Amkar Perm wygrał swój baraż, jednak nie otrzymał licencji RFS na przyszły sezon i został rozwiązany. Dzięki temu spadkowicz z drugiego barażu, , pozostał w Priemjer-Lidze dla utrzymania liczby 16 drużyn.

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2017/2018) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2017/2018) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Linki zewnętrzne 
 RFPL 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2017 w piłce nożnej
2017 w Rosji
2018 w piłce nożnej
2018 w Rosji